Entretenimento
 Riverdale (série de televisão)
 Riverdale (Archie Comics), cidade fictícia

Localidades nos Estados Unidos
 Riverdale (Bronx), em Nova Iorque
 Riverdale (Dakota do Norte)
 Riverdale (Geórgia)
 Riverdale (Illinois)
 Riverdale (Iowa)
 Riverdale (Nebraska)
 Riverdale (Nova Jérsei)
 Riverdale (Utah)

Desambiguações de topônimos